Ку́мжа () — проходная, озёрная или ручьевая рыба из семейства лососёвых (). Озёрная или ручьевая — жилые формы этого лосося называются форелью.

Название «кумжа» (или кемжа) происходит от саамского kuu︢dz︣a, посредством .

Обычные размеры взрослых особей кумжи варьируют в зависимости от подвида — до 30—70 см длины и 1—5 кг веса, некоторые подвиды достигают массы 24 кг, а длины до 117 см.

Проходная, озёрная и ручьевая формы легко переходят друг в друга — это очень экологически пластичная рыба. Ручьевая форма, перевезенная в Новую Зеландию, скатилась в море и превратилась в проходную кумжу. Она входит в реки Европы от Пиренейского полуострова на юге, до Печоры на севере. Встречается и в Белом, Балтийском, Чёрном и Аральском морях. Распространена ручьевая форма очень широко, встречается в горных ручьях Марокко, Алжира, Туниса, Испании, Португалии, Франции, Корсики, Сардинии, Сицилии, Италии, Греции, Малой Азии, в верхнем течении Евфрата и Амударьи. В Америке кумжа акклиматизирована человеком.

Во многие реки рыбы идут практически круглый год, хотя имеются пики весеннего, летнего или осеннего хода. Одна самка выметывает около 3—4 тыс. икринок, которые после оплодотворения зарывает в грунт. Икра довольно крупная, до . Идущая на нерест кумжа продолжает питаться, хотя и менее интенсивно. А после нереста проходные формы возвращаются на отгул в море. Молодь очень похожа на пестряток лосося и проводит в пресной воде от 3 до 7 лет. В море кумжа живёт от одного года до четырёх лет. Объектами питания служат сельдь, корюшка, колюшка, песчанка и различные беспозвоночные. Ценная промысловая рыба. Ручьевая и озерная формы, как и проходная кумжа,— объекты искусственного разведения. При обильном кормлении можно получать 50 центнеров и более с гектара пруда ежегодно.

Подвиды 
  — аральская кумжа
  — каспийская кумжа
 
  — черноморская кумжа, в бассейнах Чёрного и Азовского морей образует пресноводные формы форели
  — кумжа (проходная форма), форель (пресноводная форма)
  — предкавказская кумжа, в бассейне Каспийского моря, нерестится в реках западного побережья (кроме Куры), образует пресноводные формы форели
  — эйзенамская форель; обитает только в озере Кезенойам (Эйзенам) на границе Чечни и Дагестана

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: кумжа.
 Ручьевая форель-пеструшка.
 Рецепты с форелью, ещё.
 Кумжа на сайте «Rapala.ru».

Лососи
Пресноводные рыбы
Животные, описанные в 1758 году
Рыбы Атлантического океана
Красная книга Оренбургской области
Культивируемые рыбы